Merritt Wever – attrice statunitense
 Olga Wever – rivoluzionaria lettone
 Walther Wever – generale tedesco